Die nach dem Reformator und Revolutionär des Bauernkrieges Thomas Müntzer benannte Thomas-Müntzer-Straße steht für

 Thomas-Müntzer-Straße (Bad Frankenhausen)
 Thomas-Müntzer-Straße (Berlin)
 Thomas-Müntzer-Straße (Böblingen)
 Thomas-Müntzer-Straße (Erfurt)
 Thomas-Müntzer-Straße (Magdeburg)
 Thomas-Müntzer-Straße (Mühlhausen)
 Thomas-Müntzer-Straße (Naumburg)
 Thomas-Müntzer-Straße (Torgau)
 Thomas-Müntzer-Straße (Weimar)